Der Begriff Streamline (engl. für Stromlinie) ist:

 Adobe Streamline, eine Grafiksoftware
 Streamline-Moderne, eine Zweigrichtung des Kunststils Art Déco
 Streamline Pictures, eine amerikanische Filmfirma
 Streamline (Bootsklasse), eine Bootsklasse im Segelsport 
 Streamline (Comic), britischer Superhelden-Comic
 Streamline (Film), Filmdrama von Tyson Wade Johnston aus dem Jahr 2021